Бернар Клавель (; 29 мая 1923 — 5 октября 2010; Лон-ле-Сонье, Франция) — французский писатель, известный благодаря своим романам, стихам, сочинениям и молодежным сказкам. Его первый роман «Ночной рабочий», опубликованный в 1956 году, положил начало созданию целого ряда детских произведений и циклов романов, таких, как «Великое терпение», «Столпы неба», «Северное королевство».

Биография 
В 14 лет он был вынужден бросить школу, так как родители не могли оплачивать его образование, и стал учеником кондитера. Затем работал на шоколадной фабрике в Лионе.
Во время войны служит в армии, на границе с Испанией. После оккупации свободной зоны уходит к партизанам, участвует в движении Сопротивления.
После войны, с трудом зарабатывая на жизнь, он начинает писать по ночам, после трудового дня. Об этом периоде жизни Клавель рассказывает в своем первом романе «Ночной рабочий» (1956). Критики назвали это произведение «душераздирающей исповедью» человека, который вынужден жертвовать благосостоянием семьи ради писательской деятельности. «Эта книга — крик, брошенный на бумагу в несколько дней и ночей лихорадки», — писал Клавель в предисловии ко второму изданию романа.

На дебютный роман молодого писателя обратили внимание Эрве Базен и Арман Лану — их советы сыграли значительную роль в развитии писательского таланта Клавеля. «Ночной рабочий», насыщенный точными описаниями и типическими персонажами, положил начало серии романов: «Испанец» (1959), «Путешествие отца» (1960), а также тетралогии «Великое терпение» («Дом других», «Тот, кто хотел увидеть море», «Сердца живущих», «Зимние фрукты»), написанной в 1962—1968 годах.

Признание и награды 
 1968 — Гонкуровская премия за роман «Плоды зимы».
 1968 — Большая премия Парижа за сборник новелл «Шпион с зелёными глазами».
 1971—1977 — член Гонкуровской академии.

Библиография

Циклы романов 
 Великое терпение / La Grande Patience
 Дом других / La Maison des autres, 1962
 Тот, кто хотел увидеть море / Celui qui voulait voir la mer, 1963
 Сердца живущих (Сердца живых) / Le Cœur des vivants, 1964, пер. Я. Лесюка
 Плоды зимы / Les Fruits de l’hiver, 1968
 Les Colonnes du ciel / Столпы неба
 Пора волков / La Saison des loups, 1976
 Свет озера / La Lumière du lac, 1977
 La Femme de guerre, 1978
 Marie Bon pain, 1980
 Compagnons du Nouveau Monde, 1981
 Le Royaume du nord / Северное королевство
 Harricana, 1983
 L’Or de la terre, 1984
 Miséréré, 1985
 Amarok, 1987
 L’Angélus du soir, 1988
 Maudits sauvages, 1989

Романы 
 Ночной рабочий / L’Ouvrier de la nuit, 1956
 Pirates du Rhône, 1957
 Кто меня одолеет? / Qui m’emporte (Le Tonnerre de Dieu), 1958
 Испанец / L’Espagnol, 1959
 Малатаверна / Malataverne, 1960
 Путешествие отца / Le Voyage du père, 1965
 Геркулес на площади / L’hercule sur la place, 1966
 Le Tambour du bief, 1970
 Хозяин реки / Le Seigneur du fleuve, 1972
 Le Silence des armes, 1974
 Quand j’étais capitaine, 1990
 Meurtre sur le Grandvaux, 1991
 La Révolte à deux sous, 1992
 Cargo pour l’enfer, 1993
 Les Roses de Verdun, 1994
 Le Carcajou, 1995
 Генриетта / La Guinguette, 1997
 La table du roi, 2003

Новеллы 
 Шпион с зелеными глазами / L’Espion aux yeux verts, 1969
 L’Iroquoise, 1979
 La Bourrelle, 1980
 L’Homme du Labrador, 1982

Искусствоведческие работы 
 Жизнь П. Гогена, 1958
 Жизнь Леонардо да Винчи, 1967
 Избиение младенцев, 1970

Примечания

Ссылки 
 Библиография Бернара Клавеля 
 

Писатели Франции
Французские писатели XX века
Пацифисты